Алекса́ндр Ца́уня (; 19 января 1988, Даугавпилс) — латвийский футболист, полузащитник. Выступал в национальной сборной Латвии.

С четырнадцати лет проходил обучение в футбольной академии «Сконто». В восемнадцать лет начал профессиональную карьеру, став игроком рижского клуба «Олимп». Через полгода вернулся в «Сконто», где провёл несколько сезонов. В 2009 году провёл четыре месяца в аренде в английском клубе «Уотфорд». С 2011 года выступал за московский ЦСКА, заключив пятилетний контракт с клубом.

В юношеской сборной Латвии с 2004 года, в 2007 году стал игроком национальной сборной. Из-за травм не выступал в сборной с 2013 года.

Биография 
Александр Цауня родился 19 января 1988 года в латвийском городе Даугавпилсе. В четырёхлетнем возрасте решил поднять отцовскую гантель, которая упала на правую ногу, после чего долго испытывал боль в месте удара. От этого пинать мяч в детстве он начал преимущественно левой ногой. Нога зажила, но привычка осталась. И во взрослой карьере Цауня, хотя и правша, является «левоногим» футболистом (игроком, у которого левая нога развита значительно лучше правой).

В детстве мечтал играть за футбольный клуб «Динабург», так как за этот клуб играл его дед. В семилетнем возрасте был записан в детско-юношескую спортивную школу города Даугавпилс. Учился в школе № 12, одной из двух школ города, преподавание в которых шло на латышском языке. Отправить его в латышскую школу было решением родителей, хотя вся семья Цауни говорила по-русски. Латышский язык он выучил хорошо только тогда, когда переехал в Ригу.

В 14 лет переехал в Ригу, стал тренироваться в академии футбольного клуба «Сконто» и учиться в гимназии Натальи Драудзини. Адаптация на новом месте шла нелегко, в первую очередь из-за того, что в гимназии преподавали только на латышском языке, и все ученики разговаривали только на латышском, в то время как в Даугавпилсе школа хоть и была латышской, но на переменах все разговаривали на русском. Сблизиться с одноклассниками помог школьный футбольный турнир. В команде его класса не хватало игроков, и школьный друг Цауни Марис Арайс пригласил его. Турнир был выигран, после чего все ближайшие годы его команда становилась чемпионами школы.

Клубная карьера

«Олимп», «Сконто», «Уотфорд» 

В четырнадцать лет Цауня успешно прошёл просмотр в рижский «Сконто», после чего стал тренироваться в его академии. За молодёжный состав выступал до конца 2005 года. В восемнадцать лет начал карьеру профессионального футбольного игрока. В январе 2006 года присоединился к команде «Олимп», которая была составлена из игроков нескольких рижских клубов, и играла в чемпионате Первой лиги Латвии. Уже в мае вернулся в «Сконто». В ноябре 2006 года был отправлен клубом по программе стажировки в римский «Лацио». Уже в следующем сезоне Цауня стал игроком основного состава рижского клуба. В сезоне 2007 года отыграл 22 игры из 28 и забил четыре гола. Его гол команде «Юрмала» стал победным. В следующем сезоне 2008 года также сыграл 22 игры из 28 и забил три гола. Стабильная игра полузащитника вызвала к нему интерес в английской Премьер-лиге.

В январе 2008 по приглашению «Челси» отправился в Англию, где тренировался с дублем лондонского клуба в течение недели. Но «Челси» не стал подписывать Цауню. В июле футболистом заинтересовалась другая английская команда, «Фулхэм». Игрок прибыл на недельный просмотр, и понравился тренеру Рою Ходжсону, но стороны не смогли договориться. Однако в Англию он всё же уехал. Через полгода, в январе 2009 года Цауня был арендован английским клубом «Уотфорд», выступавшем в чемпионате футбольной лиги. За «шершней» провёл пять игр и забил один гол. По окончании аренды вернулся в «Сконто». Летом 2010 года находился на просмотре в английском клубе «Блэкпул», однако «приморцам» он не подошёл.

Вернувшись из «Уотфорда» в «Сконто», Цауня не смог сразу же помочь команде, пропустив матч в квалификации Лиги Европы с североирландским «Портадауном» из-за травмы. Но быстро вернувшись в строй, стал постоянным игроком основы команды. В сезоне 2010 года был удостоен звания лучшего игрока месяца сентября в Высшей лиге Латвии, а в ноябре получил приз от Unibet, как лучший футболист сезона в «Сконто». Лучшего игрока выбирали онлайн-голосованием среди болельщиков, опросом журналистов и опросом тренеров. Каждая группа выбирала троих лучших игроков. И тренеры, и журналисты на первое место поставили Цауню.

ЦСКА

Начало. Переквалификация в опорника 
В январе 2011 года Цауня провёл предсезонный сбор с московским ЦСКА. Главный тренер «армейцев» Леонид Слуцкий после сбора так охарактеризовал его: «На первом сборе Цауня произвёл очень приятное впечатление: это обученный, быстрый и хорошо готовый технически универсальный игрок группы атаки, который может выступать и в центральной зоне, и на обеих фланговых позициях». По итогам просмотра Цауня был арендован на полгода с эксклюзивным правом выкупа.

Дебют состоялся 17 февраля 2011 года в матче Лиги Европы против греческого ПАОКа. На матч Цауня вышел в футболке с номером «19». Ранее этот номер в ЦСКА принадлежал его соотечественнику Юрису Лайзансу, который также играл и в ЦСКА, и в «Сконто», и в сборной Латвии. В ответном матче с ПАОКом 22 февраля Цауня почувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, и был заменён. Проведя в запасе четвертьфинал и финал Кубка России, Цауня стал обладателем первого своего трофея в ЦСКА.

27 июня 2011 подписал официальный контракт с клубом сроком на пять лет. Первый гол забил 18 октября 2011 года в Лиге чемпионов в матче против турецкого «Трабзонспора». 11 декабря 2011 года был признан лучшим игроком года в Латвии. В январе 2012 года на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе Цауня травмировался: перелом пятой плюсневой кости стопы. Пришлось делать операцию. Восстановление заняло около двух месяцев. За сезон 2011/12 игрок появился на поле 18 раз и стал бронзовым призёром чемпионата России.

Летом 2012 года ЦСКА приобрёл полузащитника Эльма, и Цауне могло не найтись места в стартовом составе. Однако, благодаря тому, что Леонид Слуцкий переквалифицировал его из атакующего полузащитника в опорника, Цауня начал с первой минуты 16 матчей из 19 и лишь один матч из трёх пропустил из-за дисквалификации, получив две жёлтые карточки в выездном матче с «Анжи». Он забил четыре гола и отдал несколько голевых передач. В декабре 2012 вновь, второй раз подряд, был признан лучшим игроком года в Латвии. По окончании сезона 2012/13 в составе ЦСКА стал чемпионом России, а также обладателем Кубка России. На этот раз озакрепился в стартовом составе, провёл в Кубке России все матчи за ЦСКА, который начинает с 1/16, пропустив только полуфинал; причём в 1/16 забил в ворота «Томи» победный гол.

Два года травм 
В межсезонье 2013 года Цауня вместе с командой принял участие в коммерческом турне по Китаю. В последней игре этого турне он снова получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы. Вновь восстановление заняло около двух месяцев. Но всего через месяц после восстановления, в конце сентября 2013 года, сломал палец уже на левой ноге. Изначально прогноз на восстановление был месяц, но в итоге приступить к тренировкам игрок смог лишь на январском сборе, пропустив около четырёх месяцев. И на этом же сборе Цауня травмировался опять. Диагноз на этот раз: эдема мыщелка правой большеберцовой кости, восстановление заняло более восьми месяцев. Ежемесячно врачебный штаб прогнозировал скорое возвращение игрока к тренировкам, но каждый раз срок откладывался. Цауня перенёс несколько операций на плюсневых костях стопы, после каждой из которых требовалась длительная реабилитация. Лишь к декабрю 2014 вернулся в строй. В общей сложности он пропустил полтора года. Не проведя ни одного полноценного тренировочного сбора, в феврале 2015 года Цауня вновь травмировался с повреждением костной ткани правого голеностопного сустава и лишь через два месяца приступил к тренировкам в общей группе. Но вскоре на тренировке было получено повреждение, из-за которого Цауня выбыл до конца сезона. Врачебным штабом ЦСКА отмечалось, что повреждение капсульно-связочного аппарата левого голеностопа не связано с предыдущими травмами игрока.

Итого за два сезона 2013/14 и 2014/15 Цауня поучаствовал всего в 9 играх, в коротких перерывах между травмами и операциями. В сезоне 2013/14 он сыграл в четырёх турах, с шестого по девятый; ЦСКА выиграл три из них. Так что, несмотря на последовавшую травму, Цауня стал в том сезоне чемпионом России во второй раз. В сезоне 2014/15 он сыграл в пяти играх, все игры выйдя на замену, что позволило ему стать серебряным призёром чемпионата. Многие источники, включая официальный сайт ЦСКА, перечисляя титулы Цауни, указывают Суперкубок России 2014, хотя в этом матче он не участвовал ни на поле, ни в качестве запасного игрока.

После возвращения в строй 
Пропустив из-за травм в общей сложности почти два года, Цауня тем не менее восстановился к сезону 2015/16, и принял участие в игре второго тура сезона 2015/16 против «Крыльев Советов». 23 сентября забил гол и сравнял счёт в матче 1/16 финала Кубка России против иркутского «Байкала», а в дополнительное время Кирилл Панченко принёс армейцам победу. 11 января 2017 года по обоюдному согласию сторон контракт с клубом был расторгнут.

Карьера в сборной 
В составе латвийской юношеской сборной U17 дебютировал 19 апреля 2004 года в матче «Бельгия — Латвия», закончившемся ничьёй 1:1. За U17 сыграл шесть матчей, забил один гол; три раза сыграл за U19 и дважды за U21. В составе сборной U19 участвовал на Мемориале Гранаткина в 2006 году.

Во взрослую сборную Латвии Цауня впервые был вызван в 2007 году. Дебют состоялся 2 июня 2007 года в матче против сборной Испании. В 2010 году, в четвёртом матч отборочного цикла чемпионата Европы-2012, играя против сборной Грузии, и проигрывая, команда Латвии лишь в компенсированное время спаслась от поражения благодаря акробатическому удару Цауни с линии штрафной через себя в угол ворот. В 2011 году главный тренер сборной Латвии Александр Старков сказал, что Цауня является главным латвийским футбольным талантом. Но травмы и последовавшее восстановление в течение 2013—2015 годов приостановили его карьеру в национальной сборной.

Стиль игры 
Цауня считает, что его успехи — это не столько результат какого-то врождённого таланта, сколько то, что он с самого детства очень много работал с мячом. Игру Цауни характеризует хорошая техника работы с мячом, высокая скорость бега, умение принимать правильные решения и сильные дальние удары. К недостаткам можно отнести то, что правая нога тренирована хуже левой, а также слабую игру головой.

Один из голов Цауни, победный гол «Крыльям Советов» 26 августа 2012 года, был забит сильным ударом через треть поля. Цауня и ранее неоднократно показывал своей игрой, что имеет хорошо поставленный дальний удар. К примеру, сезоном ранее в самом начале своей карьеры за ЦСКА, играя домашний матч в Лиге чемпионов против «Лилля», он нанёс несколько дальних ударов. После гола «Крыльям Советов» футбольные эксперты, журналисты и комментаторы довольно регулярно стали упоминать дальний удар Цауни как значимую черту его манеры игры. К примеру, подобным ударом Цауня забил гол «Томи» в Кубке России 26 сентября 2013 года, и комментатор воскликнул: «Ну и пушка!»

Личная жизнь 
Зарабатываемые футболом деньги предпочитает тратить на семью. Во время игрового сезона не употребляет алкоголь, хотя не является его противником. В отпуске позволяет себе выпить, предпочитает немецкие сорта пива, из литовских — «Švyturys», из латвийских «Lido». По завершении карьеры футболиста хотел бы стать детским тренером.

В феврале 2013 дал небольшое интервью журналу «Плейбой-Латвия», которое вызвало бурное обсуждение в соцсетях, в котором рассказал, как футболисты в Москве отдыхают. Позже Цауня пояснил, что журналист исказил его слова, в которых он не осуждал партнёров по команде, а рассказывал латвийскому журналисту про разницу в уровне жизни Латвии и Москвы.

Достижения

Командные 
 «Сконто»
 Чемпион Латвии: 2010.
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии: 2006, 2008, 2009.
 Финалист Кубка Латвии: 2006.
 ЦСКА
 Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
 Серебряный призёр чемпионата России: 2014/15.
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2011/12.
 Обладатель Кубка России (2): 2010/11, 2012/13.

Личные 
 Лучший молодой игрок чемпионата Латвии: 2006.
 Футболист года в Латвии: 2011, 2012.

Статистика

Клубная

Международная 

Итого: 45 матчей / 12 голов; 13 побед, 9 ничьих, 23 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ЦСКА

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Олимп» Рига
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК РФШ